El término Shevchenkove puede referirse a:

Ucrania 
Shevchenkove (Bogodujiv), pueblo del raión de Bogodujiv en el óblast de Járkov (Ucrania).
Shevchenkove (Kúpiansk), asentamiento urbano del raión de Kúpiansk en el óblast de Járkov (Ucrania).
Shevchenkove (Berezivka), localidad del raión de Berezivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Shevchénkove (Izmaíl), localidad del raión de Izmáil en el óblast de Odesa (Ucrania).
Shevchénkove (Podilsk), localidad del raión de Podilsk en el óblast de Odesa (Ucrania).